Leo il leone - Re della giungla (Leo the Lion: King of the Jungle) è un mediometraggio d'animazione direct-to-video del 1994 diretto da Toshiyuki Hiruma e Takashi. Mockbuster prodotto dalla Jetlag Productions per sfruttare l'uscita de Il re leone, il film fu distribuito in VHS negli Stati Uniti il 20 luglio 1994 dalla GoodTimes Home Video.

Trama 
Leo è un leone, re della giungla, che sfortunatamente non sa bene come un re dovrebbe comportarsi. È convinto che gli sia lecito comportarsi come desidera, anche se significa disturbare gli altri, e crede che tutti gli altri debbano fare di tutto per soddisfare i suoi bisogni. Un giorno incontra un cucciolo di leone chiamato Tooey, la cui mamma è stata di recente portata via e che corre da Leo in cerca di aiuto. Leo, in maniera molto egoista, caccia via il cucciolo. Dopo molte avventure Leo capisce qual è il ruolo di un re e come deve comportarsi con gli altri animali, i quali avevano quasi perso tutta la fiducia in lui. Alla fine della storia il narratore ci informa che Leo ha chiesto alla madre di Tooey di essere la sua regina, diventando così il padre di Tooey. Il cucciolo diventerà il successore del re della giungla: Leo II.

Distribuzione 
Il film fu distribuito in VHS negli Stati Uniti d'America dal 20 luglio 1994 dalla GoodTimes Home Video e in Italia dalla Stardust nello stesso anno. Fu poi redistribuito in DVD-Video nel 2002.

Alcune delle uscite internazionali sono state:
 in Spagna (Leo el león. Rey de la selva)
 in Francia (Leo le lion, roi de la jungle)
 in Portogallo (Leo o Rei Leão)
 in Germania (Leo, König der Löwen)
 in Grecia (Leo, o vasilias tis zouglas)
 in Italia (Leo il leone - Re della giungla)

Voci correlate 
 Golden Films
 La bella addormentata (film 1995)
 Biancaneve (film 1995)

Collegamenti esterni 
 

Film sui leoni